Нинго (млекопитающее) — род млекопитающих семейства хищных сумчатых.
 Нинго (Китай) — городской уезд городского округа Сюаньчэн провинции Аньхой (Китай).